Ве́кман (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Векман, Александр Карлович (1894—1955) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Векман, Вернер (1882—1968) — финский греко-римский борец, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Векман, Йоуни — финский кёрлингист.
 Векманн, Маттиас (ок. 1616—1674) — немецкий органист и композитор периода барокко.
 Векманн, Яков (1643—1686) — немецкий органист, композитор.

См. также 
 Векман — одно из названий предрождественской обрядовой выпечки в Германии.